Маталебрерас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 41,63 км². Население — 99 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории